Carlos Galindo (, ) é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia 
”3x4/Eu sou que nem dinheir”
”Boi manhoso/Minha revolta”
”Que vontade de comer goiaba/Casa amarela”
”Eta baião/História do Bastião”
”Forrobodó em Maceió/O fole do Aleixo”
”Cangaceiro/Chora menino”

Cantores do Brasil
Compositores do Brasil